Игры Содружества 1978 года проводились в Эдмонтоне (Альберта, Канада) с 3 по 12 августа, через два года после летних Олимпийских игр 1976 года, которые проводились в Монреале (Квебек). Эти игры Содружества были бойкотированы Нигерией в знак протеста против спортивных контактов Новой Зеландии с Южно-Африканской Республикой эпохи апартеида, а также Угандой в знак протеста против предполагаемой враждебности Канады к правительству Иди Амина. Выборы места проведения Игр Содружества проводились на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Это были первые Игры Содружества, в которых использовалась компьютерная система продажи билетов. Также это были первые Игры Содружества, которые так назывались. Предыдущие соревнования этой серии именовались «Игры Британской империи».

Страны-участницы 

В соревнованиях приняли участие команды 46 стран. Страны, впервые принимавшие участие в Играх Содружества, выделены жирным шрифтом.

Медалисты

Бадминтон

Бокс

Боулз

Велоспорт

Трек

Шоссе

Вольная борьба

Гимнастика

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Стрельба

Пистолет

Винтовка

Стендовая стрельба

Тяжёлая атлетика

Общий медальный зачёт

Места проведения соревнований 
 Стадион Содружества — церемонии открытия и закрытия, лёгкая атлетика (построен специально для Игр Содружества);
  (арена Альбертского университета) — бадминтон, борьба;
  — бокс;
  — велоспорт (построен специально для Игр Содружества);
 Рексал Плэйс — гимнастика;
  — плавание и прыжки в воду;
  — тяжёлая атлетика;
 Commonwealth Bowls — игра в боулз;
 Strathcona Shooting Range — стрельба (построен специально для Игр Содружества);

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр Содружества
 Краткая история с сайта Delhi 2010
 Игры Содружества 1978 — Австралийский официальный сайт Игр Содружества
 Going the Distance, an NFB documentary

Игры Содружества
Спорт в Канаде в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Август 1978 года